Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno D.

Reference 

D